Troglarmadillidium är ett släkte av kräftdjur. Troglarmadillidium ingår i familjen klotgråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotgråsuggor
Troglarmadillidium